Весоловський Богдан — пісняр, композитор
 Весоловський Євген — архітектор
 Весоловський Ярема (1904—1997) — учасник Листопадового зриву. Пластун.

Див. також 
 Веселовський

Примітки 

Прізвища